Música
Killer (álbum de Alice Cooper) 
Killer World Tour - turnê da banda Iron Maiden
Killers (álbum de Iron Maiden)

 
Cinema
Killers (filme), comédia romântica com Katherine Heigl e Ashton Kutcher
 The Killers (1946), filme com Burt Lancaster e Ava Gardner

 The Killers (1964), filme com Lee Marvin e Angie Dickinson